Соревнования по метанию копья у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Хельсинки прошли 27 и 28 июня 2012 года на стадионе «Олимпийском стадионе».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+3)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 83,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q)
Соревнования прошли в двух квалификационных группах в вечерней программе 27 июня 2012 года.

Финал 

Основные соревнования в метании копья у мужчин прошли 28 июня 2012 года.

Примечания

Ссылки 

метания